Bundestagswahlkreis 6 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Plön – Neumünster (seit 1976)
 Bundestagswahlkreis Kiel (1949 bis 1972)